Gary Johnson peut désigner :
 Gary Johnson, homme politique américain, notamment gouverneur du Nouveau-Mexique de 1995 à 2003 ; 
 Gary Johnson, joueur de football américain ;
 Gary Johnson (1955-), joueur et entraîneur de football ;
 Gary Johnson (1959-), joueur de football ;
 Gary R. Johnson, scénariste et producteur américain ;